Il existe plusieurs clubs argentins de football dont le nom est Club Atlético Huracán

 Le Club Atlético Huracán de Buenos Aires ;
 Le Club Atlético Huracán de Tres Arroyos ;
 Le  de Mendoza.

Voir aussi 
 

es:Huracán (desambiguación)#Deporte